Флаги сельских поселений России:
 Красноярский край
 Флаг Борского сельсовета (Туруханский район)
 Ленинградская область
 Флаг Борского сельского поселения (Бокситогорский район)
 Флаг Борского сельского поселения (Тихвинский район)